Oriental Adventures est le titre de plusieurs ouvrages décrivant des décors de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Le premier a été publié en 1985. La version pour la troisième édition a été traduite en français sous le titre Guide de l'Orient (2002).

Les ouvrages des première et seconde éditions de Advanced Dungeons & Dragons s'inscrivent dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés. Dans la troisième édition, il s'agit d'une passerelle vers Rokugan, l'univers du Livre des cinq anneaux, dont la 3édition a été publié dans le d20 system.

Généralités 
L'action se déroule sur le continent fictif de Kara-Tur qui tire clairement son inspiration des civilisations anciennes de l'Asie, telles que la Chine Impériale, le Japon féodal (époque des samouraïs) ou les anciennes civilisations de l'Asie du Sud-Est (Angkor), le tout agrémenté des aspects propres à la fantasy, tels que l'existence de la magie et de créatures fantastiques ou l'action bien réelle de personnages divins.

Publications 
 AD&D1 et 2
 
Kara-Tur, The Eastern Realms, campaign setting – 1988 (TSR1032) 
Oriental Adventures, Swords of the Daimyo, de David "Zeb" Cook - 1986 (TSR9164) 
Oriental Adventures, Night of the Seven Swords, de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie - 1986 (TSR9186) 
Oriental Adventures, Ochimo The Spirit Warrior, de Jeff Grubb – 1987 (TSR9195) 
Oriental Adventures, Blood of the Yakuza, de David "Zeb" Cook - 1987 (TSR9203) 
Oriental Adventures, Mad Monkey vs The Dragon Claw, de Jeff Grubb – 1988 (TSR9242) 
Oriental Adventures, Test of the Samurai, de Rick Swan – 1989 (TSR9258)  
Oriental Adventures, Ronin Challenge, de Curtis Smith et Rick Swan – 1990 (TSR9257) 
Oriental Adventures, Ninja Wars, de Nigel Findley – 1990 (TSR9303) 

 D&D3

Voir aussi

Articles connexes 
 Donjons et Dragons
 Royaumes oubliés

Décor de campagne de Donjons et Dragons
Jeu de rôle sur le thème de l'Asie
Jeu de rôle paru dans les années 1980